Amou Haji ( - ) est un citoyen iranien connu pour ne pas s'être lavé pendant plus de .

Biographie 
Amou Haji serait né le  dans l'Empire perse, aujourd'hui en Iran. Connu comme « l'homme le plus sale du monde » pour ne pas s'être lavé pendant plus de cinquante ans et vivre sans aucune condition d'hygiène, il décède le  dans le village de Dejgah, dans la province de Fars, quelques mois après s'être laissé convaincre de prendre sa première douche depuis plusieurs décennies.

Atteint de nosophobie, il vivait en nomade, dans des huttes fabriquées par des villageois et fumait une pipe en excréments d'animaux. Le précédent record du monde pour la plus longue période sans se laver appartenait à un Indien, Kailash Singh, , qui ne s'était pas lavé depuis plus de .

Références 

Naissance en août 1928
Naissance en Iran
Personnalité iranienne du XXe siècle
Personnalité iranienne du XXIe siècle
Personnalité ayant un trouble mental
Ermite du XXe siècle
Ermite du XXIe siècle
Décès à 94 ans
Décès en Iran
Décès en octobre 2022